Жирке́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Жиркевич, Александр Владимирович (1875—1927) — русский поэт, прозаик, публицист, военный юрист, коллекционер, общественный деятель.
 Жиркевич, Иван Степанович (1789—1848) — русский военачальник и писатель.
 Жиркевич, Лев Тимофеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3343; 12 декабря 1817.

Примечания